Национальный чемпионат I 1945/1946 () — 43-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Предварительный раунд

Восточная группа

Результаты матчей

Западная группа

Финальный раунд

Группа за чемпионство

Западная группа

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1945/1946
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1945 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1946 году